Колесо́:

 Колесо — круглый (как правило), свободно вращающийся или закреплённый на оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить. 

 Колесо — аналоговый игровой контроллер, использовавшийся в ранних видеоигровых системах. 
 «Колесо» — художественный фильм Абеля Ганса (Франция, 1923). 
 Колесо — просторечное название таблетки.
 Колесо — тип алгебры, в которой деление определено всегда, в том числе на ноль.
 Колесо — трек рэп-исполнителя Oxxxymiron из альбома miXXXtape III: Смутное время.
 Театры
 «Колесо» — театр в Витебске.
 «Колесо» — театр в Киеве.
 «Колесо» — театр в Тольятти.

См. также 
 Беличье колесо
 
 Водяное колесо
 Гребное колесо
 Запасное колесо
 Зубчатое колесо
 Книжное колесо
 Рулевое колесо
 Колесо обозрения
 Колесо Фортуны
 Чёртово колесо (значения)